Il singolare del torneo di tennis Challenger ATP Club Premium Open 1999, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Nicolás Massú che ha battuto in finale Luis Morejon 6-2, 3-6, 6-3.

Teste di serie 

 Mariano Puerta (semifinali)
 Ramón Delgado (secondo turno)
 Juan Ignacio Chela (quarti di finale)
 Agustín Calleri (quarti di finale)

 Nicolás Massú (Campione)
 Eduardo Medica (primo turno)
 Alejandro Hernández (primo turno)
 André Sá (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Challenger ATP Club Premium Open 1999